Аржаков Максим Сергеевич (27 августа 1960 г., Дзержинск,  Нижегородская область) — российский физико-химик, доктор химических наук (2004 г.), профессор кафедры высокомолекулярных соединений химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Биография 
Аржаков Максим Сергеевич родился в г. Дзержинске Нижегородской области, где в 1977 г. окончил среднюю школу. В том же году поступил на химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и окончил его в 1983 г.
С 1983 по 1986 гг. работал младшим научным сотрудником в Научно-исследовательском физико-химическом институте имени Л. Я. Карпова. С 1986 г. работает на химическом факультете МГУ, пройдя путь от младшего научного сотрудника до профессора кафедры высокомолекулярных соединений.
В 1989 г. под руководством чл.-корр., профессора А. Л. Волынского и к.х.н. А. В. Волкова защитил кандидатскую диссертацию, а в 2004 г. – докторскую. В 2007 г. стал профессором кафедры высокомолекулярных соединений химического факультета МГУ .

Научная деятельность 

Научная деятельность Аржакова М. С. относится к области физической химии и физической механики полимеров и композиционных материалов. Один из первых результатов в рамках этих направлений, положенный в основу его кандидатской диссертации, связан с разработкой методики селективной и направленной модификации эксплуатационных свойств полиамидных волокон и плёнок. В период с 1995 по 2015 гг. в тесном сотрудничестве с профессором С. А. Аржаковым и д.х.н. Г. М. Луковкиным были сформулированы и апробированы на промышленном уровне научно-технологические принципы использования полимер-мономерных систем для производства нового поколения полимерных материалов, а также предложена методология унифицированного анализа физических свойств химических веществ и материалов, на базе которой разработаны алгоритмы прогнозирования эксплуатационного поведения технических конструкций и мониторинга их состояния в режиме реального времени.В этот же период совместно с Институтом металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН разработаны принципиально новые прозрачные и ударостойкие полимер-керамические композиты.
	В последние годы научные интересы Аржакова М.С. лежат в области исследования и производства функциональных полимерных покрытий, а также полимерных композиций для контроля реологического поведения дисперсных и сыпучих систем, грунтов, почв и т. д.

Педагогическая деятельность 

Ещё будучи младшим научным сотрудником кафедры высокомолекулярных соединений, Аржаков М. С. начал вести практические и семинарские занятия со студентами Химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. С переходом в преподавательский штат им была начата лекционная работа, которую он продолжает и по сей день. Аржаков М. С. является автором и соавтором более 20 лекционных курсов для студентов химического и физического факультетов, факультета наук о материалах МГУ, а также для студентов других университетов. Наиболее значимые курсы лекций,прочитанные Аржаковым М. С. в различные годы и читаемые им по настоящее время, включают: «Химия и физика полимеров» (Факультет наук о материалах, МГУ, 1988 – 2003); «Introduction in Polymer Science» (Chemistry Dept., Copenhagen University, 1997 – 2001);«Высокомолекулярные соединения» (Высший химический колледж РАН, 2003 – 2010); «Высокомолекулярные соединения» (Химический факультет, филиал МГУ в г. Баку, 2011); «Высокомолекулярные соединения» (Химический факультет, МГУ, 2015 – 2018); «Selected Chapters in Chemistry» (Химический факультет, МГУ, 2016 – н/в).
	Аржаковым М. С. изданы 2 учебных пособия и в соавторстве с преподавателями кафедры высокомолекулярных соединений 2 учебника, а также более 20 учебно-методических пособий .

Научная и учебная литература 

 Аржаков М. С. Химия и физика полимеров. Краткий словарь. С-Пб., М., Краснодар: Лань, 2020
 Arzhakov M. Relaxation in Physical and Mechanical Behavior of Polymers. Boca Raton, London, New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019
 Аржаков М. С. Термомеханика полимеров. Montreal: Accent graphics communications, 2019 (электронное издание)
	Аржаков М. С. с соавторами. Органическая химия: Высокомолекулярные соединения. М.: Юрайт, 2019
	Аржаков М. С. Релаксационные явления в полимерах, Montreal: Accent graphics communications, 2018 (электронное издание)
 Аржаков М. С. с соавторами. Введение в унифицированный анализ физических свойств веществ и материалов, Montreal: Accent graphics communications, 2017 (электронное издание)
	Аржаков М. С. Высокомолекулярные соединения. Словарь терминов, понятий и определений, Montreal: Accent graphics communications, 2016 (электронное издание)
 Аржаков М. С. с соавторами. Высокомолекулярные соединения, М.: Юрайт, 2016 .

Литературное творчество и изобразительное искусство 

Непрофессиональная творческая деятельность Аржакова М. С. связана с литературой и графикой в стиле экспрессионизма, символизма и абстракции.
С 2005 по 2015 гг. он публиковал работы под псевдонимом «Сергей Максимов», выпустив одну художественную книгу и приняв участие в издании ряда печатных и электронных литературных сборников и альманахов. Впоследствии им были изданы 4 художественные книги.
Начав в 2010 г. с художественной фотографии, Аржаков М.С. перешёл к компьютерной графике и затем к смешанной изобразительной технике. К настоящему времени им проведено 2 персональные выставки и принято участие в ряде коллективных российских и международных выставок.

Художественная литература 

 	Аржаков М. Горсть ноября, Montreal: Accent graphics communications, 2019 (электронное издание)
 Аржаков М. В изысканно-изломанной манере, Montreal: Accent graphics communications, 2016 (электронное издание)
 Аржаков М. Этюды старой мансарды. Опыты мистического экспрессионизма, Montreal: Accent graphics communications, 2016 (электронное издание)
 	Аржаков М. Амазонка, Montreal: Accent graphics communications, 2016 (электронное издание)

Публикации под псевдонимом «Сергей Максимов»

 	Максимов С. Взгляд, Рязань: Новый современник, 2012
 	Максимов С. в сборнике «Современная сетевая проза», М.: Спецкнига, 2009
	Максимов С. в альманахе «Золотая строфа», М.: Отраслевая пресса, 2009
 	Максимов С. в сборнике «Современная сетевая поэзия», М.: Спецкнига, 2008

Персональные и коллективные художественные выставки 

Персональные художественные выставки:
 	«Взгляд», Москва, 2014
 	«Отражения», Москва, 2012

Коллективные художественные выставки:
 	Международный выставочный проект «Столичные арт сезоны. Осень 2019», Москва, 2019
 	Международный салон абстрактного искусства Artabs-2019, Москва, 2019
 	Art week in Denmark, Copenhagen, 2019
 	Международная жанровая выставка «Я мечтаю об этой девушке», Москва, 2019
 	«Смысл жизни», выставка творческого объединения «Дубки», Москва, 2013

Примечания

Ссылки 

 Курс лекций Аржакова М. С. «Высокомолекулярные соединения» на сайте teach-in.ru
 «Пластиковый мир», документальный фильм с участием Аржакова М. С.
 Страница Аржакова М. С. в системе ИСТИНА
 Книги Аржакова М. С. в электронной библиотеке OZON
 Книги Аржакова М. С. в электронной библиотеке CLUB-NEFORMAT
 Пресс-релиз книги Аржакова М. С. «Горсть ноября»
 Страница Аржакова М. С. в художественной галереи GALLERIX
 Страница Аржакова М. С. в художественной галереи VATIKAM
 Art Week in Denmark. Каталог выставки с участием Аржакова М. С.
 Книги Аржакова М. С. в электронной библиотеке АЛЬДЕБАРАН
 https://aldebaran.ru/author/sergeevich_arjakov_maksim/
 https://aldebaran.ru/author/arjakov_maksim/

Физикохимики России
Учёные МГУ
Сотрудники Научно-исследовательского физико-химического института имени Л. Я. Карпова